Boedo puede referirse a:

Toponimia

Divisiones administrativas 

 Boedo, barrio tradicional de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Boedo-Ojeda, comarca de España.
 Boedo de Castrejón (C.P. 34859), localidad de España.

Ríos 

 Río Boedo .

Transporte 

 Boedo (subte de Buenos Aires), estación del subte de Buenos Aires.
 Avenida Boedo, avenida de la ciudad de Buenos Aires.

Miscelánea 

 Boedo (tango), tango de Julio de Caro y Dante Linyera.
 Grupo de Boedo (f.1922), agrupamiento informal de artistas de vanguardia de la Argentina.